Xianshou es un género extinto de mamíferos primitivos que vivieron durante el Jurásico Medio en lo que ahora es China. Sus restos fósiles, dos especímenes casi completos, aparecieron en la Formación Tiaojishan, en la provincia de Liaoning.

Descripción 
Xianshou tiene el aspecto de una ardilla, aunque no tenga una relación próxima con estos animales. X. linglong debió pesar unos 83g y X. songae unos 40g.

Taxonomía 
Xianshou se encontró junto a un ejemplar de otro pariente próximo, Shenshou. El equipo que los describió presentó el siguiente cladograma:

Referencias 

Allotheria
Géneros de mamíferos
Mamíferos extintos de Asia
Mamíferos del Jurásico
Animales extintos descritos en 2014